Salem es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Salem (condado de Kenosha, Wisconsin).
  Salem (condado de Pierce, Wisconsin).